Matanza de Tlatelolco puede referirse a:

 La matanza perpetrada el 13 de agosto de 1521 por los conquistadores españoles y sus aliados indígenas, en Tlatelolco, contra los mexicas.
 La matanza perpetrada el 2 de octubre de 1968 por orden del gobierno mexicano en la Plaza de las Tres Culturas.